Ejegayehu Dibaba –  ex mezzofondista e maratoneta etiope
 Genzebe Dibaba – mezzofondista etiope
 Mare Dibaba – maratoneta etiope
 Tirunesh Dibaba – mezzofondista e maratoneta etiope